A 2007-es a 107. évad a Major League Baseball, és a 16. a Magyar Baseball Bajnokság történetében. Utóbbit magabiztosan nyerte a Szentendre Sleepwalkers, míg Amerikában a Boston Red Sox diadalmaskodott.

Major League Baseball 
A szezon nyitómeccsét április elsején játszotta a St. Louis Cardinals és a New York Mets megismételve a 2006-os Championship Seriest, most a Mets nyert 6-1-re.

Az alapszakaszból hét olyan csapat jutott tovább, akiknek 2006-ban nem sikerült a rájátszásba kerülni, egyedül a New York Yankees tudott 2007-ben is, – ugyan csak wildcarddal – de továbbmenni. A Mets szeptemberben az MLB történetének legnagyobb bukását mutatta be. Szeptember elején még 7 nyert meccs előnnyel vezették a csoportot, majd a hátralévő 17 mérkőzésükből 12-ben kikaptak, többek közt a csoportutolsó Florida Marlinstól és az utolsó előtti Washington Nationalstől is, így a Philadelphia Phillies jutott tovább. A World Seriest 4-0-s összesítéssel a Boston Red Sox nyerte.

Az alapszakasz végeredménye

A rájátszás eredményei

Események a Major League Baseballon kívül

Világbajnokság 
A 37. világbajnokságot Tajvanban rendezték meg november 6. és 18. között. A részt vevő országok: Ausztrália, Kuba, Amerikai Egyesült Államok, Hollandia, Tajvan, Kanada, Spanyolország, Németország, Panama, Thaiföld, Japán, Olaszország, Mexikó, Dél-Korea, Dél-Afrika, Venezuela.

Európa-bajnokság 
2007-ben Barcelonában rendezték meg a viadalt szeptember 9. és 16. között. Az első helyezett a holland, második az angol, harmadik a spanyol válogatott lett. A magyar csapat nem indult a tornán.

Magyar bajnokság 
A 2007-es évad döntő sorozatát az NBI.-ben a Nagykanizsa Ants és a Szentendre Sleepwalkers vívta a szeptember 23. és október 6. közötti hétvégéken. A négy nyert mérkőzésig tartó sorozatot a Szentendre Sleepwalkers magabiztosan, 4-1-re nyerte.

A mérkőzések eredményei:

Európa kupa 
Az Európa kupáért nyolc csapat versengett június 12. és 16. között, San Marinóban. A győztes a holland Corendon Kinheim lett, az ezüstöt a francia Rouen Huskies, míg a bronzérmet az olasz ASD Rimini kapta. Magyar csapat nem indult a versenyen.

Jegyzetek

Források 
 Baseballfan.hu – „A magyar baseball kockás füzete”
 Az Európai Baseball Szövetség honlapja

Baseball
Baseball